Valley City (Illinois)
 Valley City (Dakota Północna)